Seznam států seřazený podle počtu obyvatel obsahuje a řadí největší státy a autonomní závislá území. Čísla jsou založená na oficiálních odhadech, výsledcích sčítání lidu nebo na odhadech populačního oddělení Odboru pro ekonomické a sociální otázky Organizace spojených národů (Department of Economic and Social Affairs – DESA) z roku 2019. Jelikož tato čísla nejsou shromážděna v jednu chvíli v každém státě, ani se stejnou úrovní přesnosti, nemohou být přesná.

Od listopadu roku 2022 žije na planetě celkem přes 8 miliard lidí.

Seznam

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 Seznam států světa (abecedně)
 Seznam států světa podle HDP na obyvatele
 Seznam států světa podle hustoty zalidnění
 Seznam států světa podle kontinentů
 Seznam států světa podle nejvyšších hor
 Seznam států světa podle rozlohy
 Seznam států světa podle spotřeby piva na osobu
 Seznam států podle státního zřízení
 Seznam závislých území

Externí odkazy 
 Populační hodiny – růst počtu obyvatel států v minulosti a předpokládaný do budoucnosti 
Seznamy států podle kontinentů